Naruto se poate referi la:

 Naruto, o serie de manga japoneză
 Strâmtoarea Naruto, care desparte insulele Awaji și Shikoku din arhipelagul japonez
 Municipiul Naruto, o localitate din Japonia